

Patronyme 
 Francisco Villota (1873-1949), joueur de pelote basque espagnol
 Emilio de Villota (1946-), pilote de course espagnol
 María de Villota (1980-2013), pilote automobile espagnole, fille d'Emilio